Nannodastia är ett släkte av tvåvingar. Nannodastia ingår i familjen Nannodastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Nannodastia